Il singolare del torneo di tennis Casablanca Challenger 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Andres Võsand che ha battuto in finale Mark Koevermans 3-6, 7-6, 6-0.

Teste di serie 

 Jordi Arrese (quarti di finale)
 Fernando Luna (semifinali)
 Franco Davín (secondo turno)
 Claudio Pistolesi (quarti di finale)

 Tore Meinecke (primo turno)
 Andrew Sznajder (primo turno)
 Mark Koevermans (finale)
 Martin Střelba (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Casablanca Challenger 1989